Enfrentamiento civil puede referirse a:

Desorden civil o desorden público (de menor gravedad)
Guerra civil o conflicto civil (de mayor gravedad)